Аца может означать:
 Аца — персонаж осетинского нартского эпоса.
 Аца — река в Забайкальском крае.
 Аца — село в Забайкальском крае.